English River kan syfta på:
 English River, Ontario, en flod i Kanada
 English River, Seychellerna, ett distrikt i Seychellerna